Спенглер () — фамилия.

Известные носители:
 Спенглер, Александр Эдуардович (1855—1941) — дворянин, из баронского рода, умер во время блокады Ленинграда, похоронен на Смоленском кладбище.
 Спенглер, Бруно (род. 1983) — канадский автогонщик французского происхождения.
 Спенглер, Джозеф (1902—1991) — американский экономист.
 Спенглер, Николай Эдуардович (1851—1934) — инженер путей сообщения, специалист в области железных дорог.
 Спенглер, Олег Александрович (1899—1978) — учёный-гидролог, автор воспоминаний о Гос. гидрологическом институте.